Esquinero puede referirse a:

 en construcción, a una pieza que se pone en las esquinas.
 en fútbol americano, es la posición defensiva de Cornerback.
 una serenata, para festejar a alguna persona.